Turolospadix — род вымерших цветковых растений из семейства Ароидные, произраставших на территории современной Испании во времена нижнемеловой эпохи. Включает единственный вид — Turolospadix bogneri.

История изучения 
Ископаемые остатки были обнаружены в альбских отложениях северо-восточной Испании. В 2018 году Луис Мигель Сендер, Джеймс А. Дойл, Гарланд Апчер младший, Ухуэ Вильянуэва-Амадоз и Хосе Б. Диез описали новые вид и род.

Вместе с родом был описан Orontiophyllum ferreri.

Описание 
Цветки лишены прицветников и образуют початки с четырьмя околоцветниками. Пестики образуют гинецей в центре цветка.

Примечания 

†
Вымершие цветковые
Флора мелового периода
Фоссилии, описанные в 2018 году
†